Anklage: Mord ist der Titel folgender Filme:

 Anklage: Mord (1947), US-amerikanischer Kriminalfilm (OT: High Wall)
 Anklage: Mord (1978), französischer Kriminalfilm (OT: L’amour en question)
 Anklage: Mord – Im Namen der Wahrheit, US-amerikanischer Spielfilm (2013)